Oued-Ed-Dahab (franska: Province de Oued-Ed-Dahab, arabiska: إقليم وادي الذهب) är en provins i Marocko.   Den ligger i regionen Oued ed Dahab-Lagouira, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är .

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Oued ed Dahab-Lagouira